Trois navires de guerre français ont porté le nom de Duguesclin :
 le , un vaisseau de  de classe Téméraire lancé en 1807 ;
 le , un vaisseau de  de  lancé en 1848 ;
 le , un cuirassé à coque en fer de la classe Vauban lancé en 1883.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française